Königreich Lombardei bzw. König der Lombardei für die Herrscher steht unpräzise für
 das Langobardische Königtum von 568 (Albuin) bis in das 8. Jh., siehe Lombardei 
 das Königreich Lombardo-Venetien von 1815 bis 1859 bzw. 1866, Teil des habsburgischen Kaisertums Österreich